Anacostia est un quartier historique de Washington, D.C. aux États-Unis.

Anacostia peut aussi faire référence à :
 , une station du métro de Washington ;
 Naval Support Facility Anacostia, une ancienne base de l'United States Navy située à Anacostia ;
 Anacostia, une rivière qui se jette dans le Potomac ;
 Anacostia Museum, un musée de Washington ;
 (980) Anacostia, un astéroïde de la ceinture principale découvert le  par l'astronome américain George Henry Peters.